Заха́ров — русская фамилия, образованная от имени Захар (женская форма — ), а также топоним в России. 
В Списке общерусских фамилий занимает 45-е место.

Захаров

А 
 
 
 Захаров, Альберт Георгиевич (1937—2022) — советский и российский спортсмен.
 
 
 Захаров, Андреян Дмитриевич (1761—1811) — русский архитектор.
 Захаров, Антон Игоревич (род. 1967) — российский автогонщик, тренер.

Б

В 
 
 
 
 
 Захаров, Вениамин Александрович (род. 1954) — советский и российский композитор.
 
 
 
 Захаров, Владислав Александрович (род. 1939) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Захаров, Всеволод Владимирович (1887—1947) — российский и французский промышленник, инженер, масон.
 Захаров, Вячеслав Григорьевич (род. 1944) — советский актёр.

Г 
 
 
 
 Захаров, Гурий Филиппович (1926—1994) — советский график.

Д

Е 
 
 Захаров, Елисей Игоревич — эстонский футболист.

З 
 Захаров, Зиновий Данилович (1840—19??) — депутат Государственной думы, религиозный деятель.

И 
 
 Захаров, Игнат Данилович (1913—1978) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 
 Захаров, Илья Леонидович (род. 1991) — российский прыгун в воду.

К

Л 
 
 Захаров-Мейер, Лев Николаевич (1899—1937) — деятель советских спецслужб.
 Захаров, Леонид Агеевич (род. 1936) — бригадир строителей, Герой Социалистического Труда.

М 
 
 Захаров, Марк Анатольевич (1933—2019) — кинорежиссёр, театральный режиссёр.
 
 
 Захаров, Митрофан Кузьмич (1916—1944) — Герой Советского Союза.

Н

О 
 Захаров, Олег Ананьевич (род. 1973) — российский спортсмен (боевые искусскта).

П

Р 
 
 Захаров, Руслан Альбертович (род. 1987) — российский шорт-трекист.

С

Т 
 Захаров, Тимур Альбертович (род. 1992) — российский шорт-трекист.

Ф

Э 
 Захаров, Эдуард Фёдорович (1975—1997) — российский боксёр.

Ю

Я



Топоним 
 Захаров — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Захаров — хутор в Котельниковском районе Волгоградской области.
 Захаров — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Захаров — хутор в Апшеронском районе Краснодарского края.

Другое 
 «Захаров» — российское издательство, основанное в 1998 году.
 Захаров переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также

Примечания